

Patronyme 
 Jaime Matías Carreño Lee-Chong, coureur cycliste colombien.
 Joel Fernando Carreno Decena, joueur dominicain de baseball.
 Jordi Carreño Padilla, footballeur espagnol.
 José María Carreño, militaire et homme d'État vénézuélien.
 
 
 Pablo Carreño-Busta, joueur de tennis espagnol.
 María Ascensión Carreño Fernández, une femme politique espagnole.
 Mario Carreño Morales, peintre cubain.
 Sara Carreño Valero, une femme politique espagnole.
 María Teresa Gertrudis de Jesús Carreño García, pianiste et compositrice vénézuélienne.
 José Barón Carreño, résistant républicain espagnol tué lors de la Libération de Paris.

Toponyme 

 Carenno est une commune italienne de la province de Lecco dans la région Lombardie en Italie.
 Carreño est une commune concejo située dans la communauté autonome des Asturies en Espagne.
 Puerto Carreño est une municipalité et ville frontière colombienne.
 Le Théâtre Teresa-Carreño est un des plus grands théâtres de Caracas (Venezuela).
Carreno, cratère vénusien nommé ainsi en l'honneur de Teresa Carreño.

Patronyme hispanique